Reppen ist der Name folgender Orte:
 Reppen (Naundorf), Ortsteil von Naundorf im Landkreis Nordsachsen, Sachsen
 Rzepin (deutsch: Reppen), Stadt in der Woiwodschaft Lebus, Polen

Reppen ist der Familienname folgender Personen:
 Iren Reppen (* 1965), norwegische Schauspielerin, Sängerin und Künstlerin